Røyken (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Røyken (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente